La Temporada 1932 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la trigésimo segunda temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la vigésimo novena con Serie Mundial. Los New York Yankees derrotaron a los Chicago Cubs por 4-0 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1932

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1932
Estados Unidos en 1932
Deporte en 1932